De Bonaire League is de hoogste voetbalcompetitie op Bonaire.

Wegens de onopgeloste problemen van het voorgaande seizoen 2001/02 werd de start van het nieuwe seizoen vertraagd. Dit duurde zo lang dat werd besloten het seizoen 2002/2003 helemaal af te blazen.

De FFB besloot halverwege 2003 om een korte voorbereidingscompetitie te organiseren om het gat tot aan het nieuwe seizoen te vullen. Het toernooi werd gespeeld volgens een halve competitie waarna de twee best geklasseerde ploegen uiteindelijk de finale speelden. Alle wedstrijden werden in het Antonio Trenidatstadion te Rincon gespeeld. Real Rincon won de finale door Juventus met 3-0 te verslaan.

1ste ronde
Teams spelen een halve competitie. Twee beste team kwalificeren zich voor de finale.

Eindstand

Finale

Final [July 5, 2003]

Real Rincon 3-0 Juventus

Ruliane Martijn 1-0

Ricky Jansen 2-0

Rust

Vladimir Gijsbertha 3-0

Legenda

Externe links

  RSSSF
  Extra

Voetbal in de Nederlandse Antillen